Futbolo klubas Neptūnas ali na kratko Neptūnas je litovski nogometni klub iz mesta Klaipėda. Ustanovljen je bil leta 2020 in aktualno igra v 2. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (x):
PODPRVAKI (1x): 2022

Uvrstitve

Moštvo sezone 2023 

Podatki z dne 18. marecja 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Jonas Bičkus (2021)
  Aurimas Skurdelis (2020)
  Marius Papšys (2020)
  Ernestas Grudys (2021; 2022–)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 FC Neptūnas: https://www.fcneptunas.lt oficial (LT)
 Facebook paskyra
 SOCCERWAY 
 Globalsportsarchive

n
n